Viisimaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1989-1989), ténor d'opéra estonien
 (1928-1991), chanteur d'opéra et acteur estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien